Сезон 1994–95 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 4 вересня 1994 та 4 червня 1995 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону. Перший турнір елітної ліги Італії, регламент якого передбачав присудження трьох очок за перемогу (до сезону 1993–94 включно за перемогу нараховувалося 2 очки).

Переможцем сезону став туринський «Ювентус», для якого цей «скудетто» став 23-м в історії. Команда також виграла розіграш Кубка Італії того сезону, зробивши таким чином т. зв. «дубль».

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Матч плей-оф за збереження місця у Серії A 
Відбувся 10 червня 1995 року у Флоренції

|}

«Дженоа» вибула до Серії B.

Найкращі бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону став аргентинський форвард «Фіорентини» Габріель Батістута, на рахунку якого було 26 забитих м'ячів.

Джанлука Віаллі забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Відвідуваність 
Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 1994-95 склала 29 154 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
Серія A 1994-95 на RSSSF  

1994-95
1995 у футболі
1994 у футболі
1994 в італійському спорті
1995 в італійському спорті